Ранчо де Нијето има више значења:

 Ранчо де Нијето (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Нијето, Роберта Монтгомерј (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику